Ланишће може бити:
 Ланишће (општина), општина и истоимено насеље у Истарској жупанији, Република Хрватска
 Ланишће (Кршан), насеље у саставу општине Кршан, Истарска жупанија, Република Хрватска
 Ланишће (Јастребарско), насељено место у граду Јастребарском, Загребачка жупанија, Република Хрватска